Meta-chloorfenylpiperazine, ook bekend als meta-chloorfenylpiperazine, mCPP 
 Monte-Carlo-permutatieprocedure, Monte-Carlosimulatie (MCPP)